Борсуківська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Борсуківська сільська рада — Хмельницька область, Новоушицький район

 Борсуківська сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади